

Юбілейне — село, Абайський район, Карагандинська область
 Юбілейне — село, район Беїмбета Майліна, Костанайська область
 Юбілейне — село, Єсільський район, Акмолинська область
 Юбілейне — село, Теректинський район, Західноказахстанська область
 Юбілейне — село, Теренкольський район, Павлодарська область
 Юбілейне — село, район Турара Рискулова, Жамбильська область

Юбілейне — село, Борзинський район, Забайкальський край

Див. також 
 Юбілейний
 Ювілейне